Il existe deux musées consacrés à l'œuvre du peintre français Henri Matisse, tous deux en France :
 Le musée Matisse du Cateau-Cambrésis, dans le Nord
 Le musée Matisse de Nice, dans les Alpes-Maritimes